PAE es un acrónimo que puede significar:

 Pan American Energy
 Pequeño Aparato Electrodoméstico
 Píldora Anticonceptiva de Emergencia
 Proceso de Atención de Enfermería
 Producción Agroalimentaria Ecológica
 Portal de Administración Electrónica
 Prueba de Aptitud Escolar
 Extensión de dirección física (del inglés Physical Address Extension).
 Partido Agrario Español
 Programa Extraordinario de Activación para el Empleo (PAE).

Acrónimos